Le parc éolien des Moulins, situé à Dechy, Roucourt et Cantin, dans le département du Nord, en France.
 Le parc éolien des Moulins des Champs, situé à Vouarces et Granges-sur-Aube, dans le département de la Marne, en France.
 Le parc éolien des Moulins à Vent du Fitou, situé à Fitou, dans le département de l'Aude.
 Le parc éolien des Moulins, situé à Thetford Mines, au Canada.